Індекс задоволеності життям (ІЗЖ; ) був створений британським аналітичним соціопсихологом Адріаном Уайтом та засновується на даних його метадослідження різноманітних опитувань та індексів щодо рівня щастя громадян. Такий шлях є альтернативним до традиційних показників, таких як ВВП та ВНП. Деякі дослідження вказують, що рівень щастя може бути виміряний ефективно.

Отриманий індекс найсильніше корелює з рівнями здоров'я (0,62), багатства (0,52) та досяжності освіти (0,51) у країні.

Індекс задоволеності життям 2006

Примітки

Див. також 
 Список країн за очікуваною тривалістю життя
 Список країн за ВВП на душу населення
 Індекс освіти
 Рейтинг країн світу за рівнем щастя населення

Списки країн
Індекси
Міжнародні рейтинги